Hästbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hästbådan, Nykarleby, Österbotten, 
 Hästbådan, Korsholm, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar